

Géographie 
 Masterton est une ville de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Personnalité 
 Bill Masterton (1938 - 1968) est un joueur canadien naturalisé américain de hockey sur glace ;
 Graham Masterton (1946 - ) est un écrivain écossais.

Prix 
 Prix Masterton est un prix littéraire français créé en 2000 par Marc Bailly, et décerné par un jury composé de professionnels francophones de la littérature qui récompense chaque année un roman français, un roman étranger (traduit), et une nouvelle française, à caractère d'horreur ou de fantastique. Ce prix rend hommage à l'auteur britannique Graham Masterton. 
 Trophée Bill-Masterton est un prix remis par la Ligue nationale de hockey au joueur de hockey sur glace ayant démontré le plus de qualité de persévérance et d'esprit d'équipe.

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme